Ratcliffe či Ratcliff je anglické příjmení:

Peter John Ratcliffe (* 1954), anglický nefrolog, laureát Nobelovy ceny
Paul Ratcliffe (* 1973), bývalý britský vodní slalomář, kajakář závodící v kategorii K1

v umění
 William Ratcliff, tragédie (Heinrich Heine)
 Guglielmo Ratcliff, opera (Pietro Mascagni)
 William Ratcliff, opera (César Antonovič Kjui)
 Ratcliff, opera (Volkmar Andreae)

podobné příjmení
Radcliffe

Anglická příjmení